

Personnalités 

 Alexandre Dumaine (1895-1974), chef cuisinier français ;
 Bernard Dumaine (né en 1926), acteur français ;
 Cyrille Dumaine (1897-1946), homme politique canadien-français, député ;
 Louis Dumaine (1831-1893), acteur de théâtre français ;
 Paul Dumaine (1877-1950), homme politique français, député de la Haute-Marne.

Noms dérivés 
 Jardin Dumaine, parc sur la commune de Luçon, en Vendée, France.

Voir aussi 
 Comtes et ducs du Maine 
 Maison du Maine
 
Patronyme français